Banane în pijamale (în ) este un serial de animație australian generat de computer produs de Southern Star Entertainment. A avut premiera pe 2 mai, 2011 pe ABC2. Dezvoltarea serialului a început în anul 2009, iar producția a început devreme în 2010. Premiera în România a fost pe 12 octombrie 2011 pe canalul Boomerang ca parte a blocului Cartoonito.

Despre serial 
Personajele principale sunt două banane antropomorfice numite B1 și B2. Alte personaje sunt trei ursuleți de pluș numiți Amy, Lulu și Morgan, Șobo șoricelul cu șapcă, cangurul Topsy, maimuța inventivă Charlie și Bernard câinele bătrân. Toți aceștia locuiesc în lumea magică din Orașul Răsfăț (engleză Cuddlestown).

Personaje

Personaje principale 
 B1 și B2 - B1 și B2 sunt doi gemeni foarte fericiți și bine dispuși cărora le place să își facă prietenii fericiți. Problema cea mai mare este că nu întotdeauna reușesc să facă ceva cum trebuie. Bananele sunt bine cunoscute pentru sintagmele sale comune, spuse când aceștia au o idee: "Te gândești la ce mă gândesc eu B1?" "Cred că da, B2!" (en. "Are you thinking what I'm thinking, B1?" "I think I am, B2!"). În fiecare episod au câte o problemă, dar le place întotdeauna să o rezolve.
 Lulu - Lulu este cea mai sensibilă dintre ursuleți și îi place să dea ordine. Din fericire nimeni nu observă, de vreme ce este întotdeauna dreaptă. De asemenea, lui Lulu îi place să dea tot ce e mai bun din ea.
 Morgan - Morgan este întotdeauna gata să ajute, de cât dacă nu este prea multă muncă. Îi place să gătească (și să și mănânce ceea ce gătește) și este un bun prieten al bananelor.
 Amy - Amy este aventuroasă și sare la lucruri înainte de a gândi. Este foarte competitivă și îi place să câștige. De asemenea îi place să danseze.
 Șobo (en. Rat in a Hat) - Șobo este un șobolan care deține o prăvălie. Deobicei își păcălește clienții, în special pe banane, atribuindu-le produse false, deși întotdeauna lucrurile se întorc împotriva lui. Este cunoscut prin sintagmele sale: "Of, brânză și mustăți!" (en. Oh, cheese and whiskers!), spusă când ceva nu-i merge cum trebuie, și "Sunt un șobo-șobo-șobo-șobo-șobolant isteț" (en. I'm a rat, I'm a rat, I'm a clever clever rat), care o cântă când îi vine o idee bună.

Personaje secundare/minore 
 Topsy - Topsy este un cangur care este uneori prea turbulent. Dar Topsy întotdeauna se va alătura unui joc și își va ajuta prietenii la nevoie.
 Charlie - Charlie este o maimuță care deține un mare atelier. Îi place să repare lucruri și este o "maimuță la îndemână" care este întotdeauna gata să își ajute prietenii.
 Bernard - Bernard este un copoi bătrân dintr-o familie faimoasă de câini. Poate fi strict dar lătratul său este mai rău decât mușcatul său și este foarte grijuliu și loial. Locuiește în frumoasa casă Barkington.
 Camembert - Camembert este o vacă care crede că este mai bună și mai elegantă decât oricine și îi place să aibă un zvon despre ce se întâmplă în Orașul Răsfăț.
 Dolly - Dolly este o oaie și cea mai bună prietenă a lui Camembert căreia îi place de asemenea zvonul.
 Pedro - Pedro este un porc care se îngrijorează de orice se întâmplă rău. Lucrurile lui favorite este mâncarea și jucatul în noroi.
 Peck - Peck este o rățușcă curioasă care trăiește pe de lac, așteptând după următoarea bandă de boboci care să-i clocească din ouăle care le-a făcut.
 Midge - Midge este o focă prietenoasă ce este neîndemânatică pe uscat dar rapidă pe apă. Îi place să se joace și să se distreze.
 Skid - Skid este un delfin pe care bananele l-au salvat odată dintr-un reflux. Este foarte timid și liniștit dar este un bun prieten al bananelor.
 Tolstoy și Tomasina - Tolstoy și Tomasina sunt două țestoase care trăiesc liniștite în râul Orașului Răsfăț. Deobicei nu se alătură aventurilor dar sunt întotdeauna fericiți să-și vadă prietenii.

Episoade

Referințe și note

Legături externe 
Banane în pijamale – ABC TV
Banane în pijamale – Site-ul oficial din Marea Britanie
Banane în pijamale - pagina oficială pe Boomerang-tv.ro 

Desene animate
Seriale de animație
Boomerang